Кубок Европы по баскетболу 2016/2017, также известный как 7DAYS Еврокубок 2016/2017, — 15-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд, Кубка Европы.

Изменения в формате 
В апреле 2016 года Евролига утвердила новый формат турнира. На первом этапе 24 команды будут разбиты на 4 группы, в которых команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап, где снова будут разбиты на 4 группы с круговым турниром дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где сыграют четвертьфиналы, полуфиналы и финал в серии до двух побед.

Команды 
Первоначально 20 команд вошли в состав участников по результатам выступлений в национальных лигах в прошлом сезоне. Ещё 4 команды получили уйалд-кард. 21 июля 2016 года было объявлено, что итальянские клубы «Реджана», «Канту», «Динамо Сассари» и «Аквила Тренто» приняли решение отказаться от участия в Еврокубке для участия в Лиге чемпионов ФИБА под влиянием национальной баскетбольной федерации. Эти клубы были заменены для участия в регулярном сезоне на следующие клубы соответственно: «Литкабелис», «Красный Октябрь», «МЗТ Скопье» и «Фуэнлабрада».

В сентябре 2016 под давлением своих национальных федераций состав участников покинули АЕК, «Партизан» и «Зелёна Гура». Евролига сообщила, что займётся поисками клубов, которые заменят выбывшие команды в составе участников, но позже заявила, что из-за разногласий с ФИБА ей не удалось найти команды, соответствующие уровню турнира. По этой причине формат турнира изменился, а количество участников сократилось до 20.

Итоговый состав участников стал следующим:

Жеребьёвка 
Команды были сеяны в шесть корзин в соответствии с клубным рейтингом, который отражает выступления команд в европейских соревнованиях в течение трёх последних сезонов.

Две команды из одной страны или лиги не могут попасть в одну группу в регулярном сезоне до тех пор, пока это правило возможно выполнить.

Регулярный сезон 

В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые четыре команды из каждой группы по итогам 10 туров выйдут в следующий этап. Игры будут проходить 12 октября, 19 октября, 26 октября, 2 ноября, 9 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 30 ноября, 7 декабря и 14 декабря 2016 года.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16 
В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые две команды из каждой группы по итогам 6 туров выйдут в следующий этап. Игры будут проходить 4 января, 11 января, 18 января, 25 января, 1 февраля и 8 февраля 2017 года.

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд, начиная со стадии четвертьфинала, будут выявлять сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Сетка 
{{Плей-офф8 3хматчевый

| score-width=25
| team-width=150

| RD1-seed1=
| RD1-team1= Локомотив-Кубань
| RD1-score1-1=75
| RD1-score1-2=88
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Зенит
| RD1-score2-1=52
| RD1-score2-2=77

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Бавария
| RD1-score3-1=91
| RD1-score3-2=67
| RD1-score3-3=69
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Уникаха
| RD1-score4-1=82
| RD1-score4-2=82
| RD1-score4-3=74

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Хапоэль
| RD1-score5-1=87
| RD1-score5-2=85
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Гран-Канария
| RD1-score6-1=67
| RD1-score6-2=79

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Валенсия
| RD1-score7-1=88
| RD1-score7-2=74
| RD1-score7-3=92
| RD1-seed8=
| RD1-team8= Химки
| RD1-score8-1=82
| RD1-score8-2=98
| RD1-score8-3=76

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Локомотив-Кубань
| RD2-score1-1=57
| RD2-score1-2=63
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Уникаха
| RD2-score2-1=73
| RD2-score2-2=74
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Хапоэль
| RD2-score3-1=68
| RD2-score3-2=79
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=
| RD2-team4= Валенсия
| RD2-score4-1=83
| RD2-score4-2=66
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=
| RD3-team1= Уникаха
| RD3-score1-1=62
| RD3-score1-2=79
| RD3-score1-3=63
| RD3-seed2=
| RD3-team2= Валенсия
| RD3-score2-1='68
| RD3-score2-2=71
| RD3-score2-3=58
}}

 Четвертьфиналы 
Первая игра будет проведена 28 февраля-1 марта, вторая — 2-3 марта, третья — 7-8 марта 2017 года.* при равном счёте после первых двух игр''

Полуфиналы 
Первая игра будет проведена 14-15 марта, вторая — 16-17 марта, третья — 21-22 марта 2017 года.

Финалы 
Первая игра будет проведена 28 марта в Валенсии, вторая — 30 марта в Малаге, третья — 5 апреля 2017 года.

Награды

Сборная всех звёзд

Тренер года 
  Педро Мартинес (Валенсия)

Восходящая звезда 
  Роланд Шмиц (Фуэнлабрада)

MVP 
  Алексей Швед (Химки)

MVP Финала 
  Альберто Диас (Уникаха)

См. также 
 Евролига 2016/2017
 Лига чемпионов ФИБА 2016/2017
 Кубок ФИБА Европа 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2016/2017
Кубок Европы по баскетболу